Galambos Sándor (1945) öntőmester
 Galambos Sándor (?–2018) hintókészítő, kovácsmester
 Galambos Sándor (1955) levéltáros, történész, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgató-helyettese

Jegyzetek